Torricelli désigne notamment :

Patronyme 
 Evangelista Torricelli (1608-1647), physicien et mathématicien italien, à l'origine d'un principe d'hydrodynamique des fluides parfaits exprimant la conservation de l'énergie :
 principe de Torricelli, mis en équation dans la formule de Torricelli (1644).
 Moreno Torricelli (1970-), footballeur italien.

Toponyme 
 Les monts Torricelli, un massif montagneux dans la province de Sandaun dans le nord-ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 Torricelli, un cratère météoritique situé sur la face visible de la Lune.

Autres 
 Les langues torricelli, une famille de langues papoues parlées en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Homonymie de patronyme